Landini bezeichnet:

 einen italienischen Traktorenhersteller, siehe Landini (Traktoren)

Landini ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Landini (1926–2021), Schweizer Basketballspieler
 Fausto Landini (* 1951), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Francesco Landini (um 1325–1397), italienischer Komponist
 Léon Landini (* 1926), französischer Widerstandskämpfer gegen die NS-Besatzer
 Maria Landini (um 1668–1722), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Raúl Landini (1909–1988), argentinischer Boxer
 Spartaco Landini (1944–2017), italienischer Fußballspieler